Andriej Władimirowicz Sobakariow (ros. Андрей Владимирович Собакарев; (ur. 20 grudnia 1996 w Nowosybirsku) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 21 listopada 2013 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Wschodniej (Eastern Europe Cup) w rosyjskiej miejscowości w Wierszyna Tioi, gdzie zajął 108. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 stycznia 2018 roku w Planicy, gdzie uplasował się na 72. miejscu w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dzień później 21 stycznia 2018 roku podczas biegu na 15 km stylem klasycznym uplasował się na 9. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Nowosybirsku
Urodzeni w 1996
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019